Stambke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ernst von Stambke (1670–1739), deutscher Staatsbeamter, Gesandter und Diplomat
 Gottlieb Georg Heinrich von Stambke (1706–1761), deutscher Staatsbeamter, Gesandter und Diplomat
 Moritz Stambke (1830–1903), Geheimer Oberbaurat des Königlich Preußischen Staates